Веле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 31 км на схід від Тулузи, 45 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 73 осіб у працездатному віці (15-64 років) 49 були активні, 24 — неактивні (показник активності 67,1%, у 1999 році було 65,6%). З 49 активних працювали 44 особи (23 чоловіки та 21 жінка), безробітних було 5 (1 чоловік та 4 жінки). Серед 24 неактивних 9 осіб було учнями чи студентами, 10 — пенсіонерами, 5 були неактивними з інших причин.

Посилання 

 Веле на сайті французького Національного інституту географії
 Веле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Веле на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Веле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Веле на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн